Виктор Васильевич Попов:
 Попов, Виктор Васильевич (1927—2007) — советский и российский геолог, доктор наук, лауреат Ленинской и Государственной премий.
 Попов, Виктор Васильевич (1941—2022) — советский партийный деятель.
 Попов, Виктор Васильевич (1930—2008) — Герой Социалистического Труда.